Lakodalmi tisztségviselők azok a személyek, akik a házasságkötés szokáskörének lebonyolításában részt vesznek.

Tennivalók 

A következő tennivalókban segédkeznek: A házasságkötés az egyházak, majd 1894 óta az államhatalom által előírt formaságainak végrehajtása; a házasságkötéshez kapcsolódó szertartásos, korábban jogi és társadalmi jelentőségű, ma már csak a lokális társadalmak által formálisan elvárt cselekmények; a szokáskör rendezvényeinek, elsősorban a lakodalomnak szervező és gyakorlati munkái.
Ők a házasságra lépők kíséretét jelentő násznép vezetői. (Ennek a kíséretnek a korábbi századokban biztonsági jelentősége is volt, ezért nélkülözhetetlenné vált az akció sikeres végrehajtásához.) Mivel annak a társadalomnak reprezentánsai, amelyben a házasulandók élnek, tisztségvállalásuk egyben a társadalom egyetértésének kifejezője. Az új pár szerencséjét, boldogságát biztosító mágikus eljárások elvégzése is rájuk hárult.

Irodalom
 Cserei Farkas: A magyar és székely asszonyok törvénye (Kolosvár, 1800);
 Réső Ensel Sándor: Magyarországi népszokások (Pest, 1866);
 Strausz Adolf: Bolgár néphit (Bp., 1897);
 Szendrey Ákos: Lakodalmi szokások gyűjtése (Bp., 1956);
 Györgyi Erzsébet: Házasságkötés és szokásköre a bukovinai székelyeknél (Népr. Közl., 1962);
 Heikinmäki, Maija-Liisa: Die Gaben der Braut bei den Finnen und Esten (Helsinki, 1970).

Házasság
Néprajz